Змагання з гірськолижного спорту в супергіганті серед чоловіків відбулися 8 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай).

Чинним олімпійським чемпіоном був Маттіас Маєр. Також кваліфікувалися володар срібної медалі Ігор-2018 Беат Фойц і бронзовий медаліст К'єтіль Янсруд. Александер Омодт Кільде очолював залік Кубка світу 2021–2022 після п'яти змагань у супергіганті, що відбулися перед Олімпійськими іграми. За ним розмістилися Марко Одерматт і Маєр. Вінцент Кріхмайр виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Ромед Бауманн і Алексі Пентюро, вибороли, відповідно, срібну і бронзову нагороди.

Кваліфікація

Результати

Примітки